Boyd County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Boyd County (Kentucky)
 Boyd County (Nebraska)